Георги Йорданов може да се отнася за:

 Георги Йорданов (БЗНС) (1878 – 1950), български политик от БЗНС;
 Георги Йорданов (БКП) (р. 1934), български политик от БКП;
 Георги Йорданов (футболист) (р. 1963), български футболист;
 Георги Йорданов (генерал) (1891 – ?), български генерал

Вижте също 
 Йорданов